Yuncheng kan avse följande platser i Kina:

 Yuncheng – stad på prefekturnivå  i Shanxi-provinsen 
Yuncheng, Heze – härad i Shandong-provinsen;
Yuncheng, Yunfu – stadsdistrikt i Yunfu i Guangdong-provinsen.
 Yuncheng (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,94, long 112,05)

WP:Projekt Kina